Ögmundsson est un patronyme islandais dérivé du prénom Ögmundur et notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Jón Ögmundsson (mort en  1121), premier évêque de Hólar en Islande ;
  (1946–), ancien joueur de handball islandais.